В одиночному жіночому розряді тенісного турніру New South Wales Open 1980, який проходив в рамках Туру WTA 1980, Венді Тернбулл здобула титул, у фіналі перемігши Пем Шрайвер 3-6, 6-4, 7-6.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (чвертьфінал)
  Венді Тернбулл (чвертьфінал)
  Венді Тернбулл (Переможниця)
  Сільвія Ганіка (чвертьфінал)

 Вірджинія Рузічі (чвертьфінал)
 Пем Шрайвер (фінал)
 Сільвія Ганіка (півфінал)
 Сью Баркер (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Sydney International